Csehország
 Čenkov, település a České Budějovice-i járásban
 Čenkov, település a Příbrami járásban
 Čenkov, településrész Malšicében, a Tábori járásban
 Čenkov, településrész Odolena Vodában, a Kelet-prágai járásban
 Čenkov, településrész Třešťben, a Jihlavai járásban